Usora može značiti:

 Usora, područje i općina u Bosni i Hercegovini, između Doboja i Tešnja
 Usora (rijeka), rijeka, pritoka Bosne
 Usora (regija), povijesna regija
 Banovina Usora
 Usora i Soli
 Velika župa Usora i Soli
 Hrvatska zajednica Usora